Алехандро «Алекс» Абринес Редондо (; род. 1 августа 1993 года в Пальма-де-Мальорка, Испания) — испанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2013 года во втором раунде под общим 32-м номером командой «Оклахома-Сити Тандер».

Карьера

Клубная карьера 
Начинал карьеру в клубе «Малага», представляющем чемпионат Испании. В сезонах 2010—2012 играл за вторую команду «Малага Б». В июле 2012 года был обменян «Барселоной» на Франа Васкеса.

Игрок официально объявил об участии в драфте НБА 2013 года. Ожидалось, что он будет выбран во втором раунде, в итоге был выбран во втором раунде под общим 32-м номером командой «Оклахома-Сити Тандер». 23 июля 2016 Абринес подписал контракт с «Тандер».

Международная карьера 
Международную карьеру игрок начал в молодёжном составе сборной Испании. В 2011 году игрок стал чемпионом Европы среди молодёжных команд до 18 лет, а также стал MVP турнира. Также выступал на чемпионате Европы 2012 года среди игроков не старше 20 лет и в составе сборной Испании завоевал бронзовую медаль.

Достижения 
  «Барселона»
 Чемпион Испании: 2013/2014
 Кубок Испании по баскетболу: 2013
 Восходящая звезда Евролиги: 2016
  Молодёжная сборная Испании (до 18 лет)
 Чемпион Европы: 2011
  Молодёжная сборная Испании (до 20 лет)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Евролиги
 Профиль на сайте ФИБА
 Профиль на сайте Eurobasket.com
 Профиль на официальном сайте Испанской лиги 

Баскетболисты Испании
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки сборной Испании по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года